Луис Йордан Байер (; 19 мая 2000, Кемпен, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Бернли».

Карьера 
Луис Байер является воспитанником академий дюссельдорфской «Фортуны» и мёнхенгладбахской «Боруссии». Из последней он выпустился в 2018 году и отправился на сборы с основной командой перед сезоном 2018/2019. В связи с травмой основного защитника Михаэля Ланга, был выбран главным тренером Дитером Хекингом в качестве игрока основы. 19 августа дебютировал за неё в официальном поединке — кубковом противостоянии с «Хаштедтом», которое закончилось разгромной победой со счётом 11:1. Байер вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.

25 августа 2018 года состоялся дебют игрока в Бундеслиге. Он также появился на поле в стартовом составе во встрече с леверкузенским «Байером» и сыграл все девяносто минут.

Также Луис являлся игроком юношеских сборных Германии, однако принимал участие только в товарищеских поединках.

Статистика 
 Клубная статистика

Данные на 26 августа 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Луиса Байера на сайте weltfussball.de 
 Профиль Луиса Байера на сайте dfb.de 
 Профиль Луиса Байера на сайте bundesliga.com/de 
 Профиль Луиса Байера на сайте kicker.de 
 Профиль Луиса Байера на сайте fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Бернли»